Zimbabwe Premier Soccer League (2009) była 30. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Zimbabwe. Tytułu nie obroniła drużyna Monomotapa United. Nowym mistrzem Zimbabwe został zespół Gunners Harare.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Zimbabwe Premier Soccer League

Linki zewnętrzne 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Zimbabwe
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce